La Compañía General de Obras Públicas S.A. (más conocida por sus siglas, GEOPÉ) fue una de las empresas constructoras más importantes en la República Argentina y Sudamérica, fundada el 14 de mayo de 1913 como filial de la compañía Philipp Holzmann. De capitales alemanes, participó en obras tan trascendentes como la Galería Güemes, el Correo Central, el Colegio Nacional de Buenos Aires, el Obelisco porteño, el estadio La Bombonera del club Boca Juniors y la actual sede de la avenida Las Heras de la Facultad de Ingeniería (ex edificio de la Facultad de Derecho) de la Universidad de Buenos Aires. Esta empresa también tuvo a su cargo la construcción de obras públicas (el primer subterráneo de Buenos Aires, la rambla de hormigón armado de Necochea, ramales ferroviarios, cloacas, caminos pavimentados, etc.), plantas industriales (Loma Negra, Ferrum, Noél, Frigorífico Municipal, Gran Usina Eléctrica de Dock Sud, Super-Usina Eléctrica de Puerto Nuevo, etc.) , casas particulares, edificios de vivienda colectiva, oficinas, sedes bancarias (Banco de Boston, Banco Tornquist, Banco Alemán Transatlántico y Banco Popular Argentino) y los primeros rascacielos racionalistas de Buenos Aires (edificios SAFICO y COMEGA). Entre otros encargos, GEOPÉ realizó la estructura de hormigón armado de la Confitería del Molino, el ensanche del Plaza Hotel y la construcción de 650 casas del Barrio Varela en Buenos Aires.

Fuentes 
"Los alemanes en Buenos Aires. Realizaciones, asimilaciones, aportes" por Graciela Novoa Citado de "Arquitectos Europeos y Buenos Aires 1860/1940". Buenos Aires, 1996 Fundación TIAU. en Revista "Soles Digital" n.º 70 (octubre de 2000)

 Citado de "Catálogo Acceder". Red de Contenidos Digitales del Patrimonio Cultural, Ministerio de Cultura, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Enlaces externos 
 Catálogo de la GEOPÉ Digitalizado por el Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas "Mario J. Buschiazzo"

Estudios y empresas desaparecidas de arquitectura de Argentina